Ева Марковна (Хава Мордковна) Эфруси (, урождённая Бланк; 6 сентября 1870, Кишинёв, Бессарабская область — после 1938, Рига) — русский историк и педагог.

Биография 
Родилась в Кишинёве в еврейской купеческой второй гильдии семье. Отец, Мордко Абрамович Бланк (1837—?), вместе с мужем своей сестры были совладельцами крупной банковской «конторы Ефруси и Бланка» в Кишинёве (впоследствии с отделением в Одессе), мать — Гитл Бланк (1839—?). Сестра химика и публициста Рувима Марковича Бланка.

Окончила женскую гимназию в Кишинёве, затем историческое отделение Института всеобщего благосостояния во Франкфурте-на-Майне (Франкфуртский университет имени Иоганна Вольфганга Гёте). Некоторое время проживала в Одессе и Киеве. С 1891 года была замужем за своим двоюродным братом — публицистом Борисом Осиповичем (Бенционом Иосифовичем) Эфруси, с которым жила в Берлине и Париже, затем в Санкт-Петербурге. Принимала активное участие в деятельности партии социалистов-революционеров. В 1904 году вновь поселилась в Кишинёве.

Опубликовала ряд трудов по истории революционного движения в разных странах, русской истории Средневековья, учебник по истории России (1911).

В 1913—1915 годах написала двухтомный учебник по еврейской истории, который в переводе на идиш был издан в издательстве Бориса Клецкина (1875—1937) сначала в Киеве в 1918 году, затем в Вильне (1920, 1921) и стал одним из самых популярных учебных пособий по истории для еврейских школ. В первом томе рассматривалась социальная и экономическая история библейского периода, во втором томе — впервые на идише рассматривалась история эпохи Второго Храма. Позже она написала третий том, в котором рассматривалась история евреев в Средневековье. Все три тома были переизданы издательством Star Hebrew Book Company в США (1926), отдельное издание третьей части было осуществлено этим же издательством в 1931 году. В 1938 году в Варшаве также на идише вышла её монография «История евреев в Восточной Европе».

Публиковалась в периодических изданиях, посвящённых вопросам педагогики; так в 1922 году в виленском журнале «Ди найе шул» (новая школа, на идише) вышла её работа «Ди форшингс-методн фун дер библишер гешихте» (исследовательская методология библейской историографии).

В 1920-е годы работала научным сотрудником Русского заграничного исторического архива в Праге (в 1924—1928 годах — заведующая газетно-журнальным отделом). В конце 1920-х — начале 1930-х годах жила в Риге (Латвия), преподавала историю в средних еврейских школах.

Семья 
 Двоюродные сёстры и брат (со стороны отца) — доктор философских наук Полина Осиповна Эфрусси, доктор медицинских наук Зинаида Осиповна Мичник и писатель Юлий Аронович Клугман, в советское время публиковавшийся под псевдонимом Юрий Калугин.
 Племянники (дети двоюродных братьев и сестёр) — Яков Исаакович Эфрусси (Эфруси; 1900—1996), инженер-изобретатель в области радиотехники и телевидения; Борис Самойлович Эфрусси, генетик и молекулярный биолог; Анна Борисовна Закс, историк-музеевед.

Публикации 
 Е. М. Эфруси. Великая революция во Франции. М.: Братья А. и И. Гранат и К°, 1908. — 140 с.; 2-е издание — М.: Русский библиографический институт Братья А. и И. Гранат и К°, 1917. — 126 с.
 Е. М. Эфруси. История России: Учебник и книга для чтения. М.: «Сотрудник школ» А. К. Залесской, 1911. — 304 с.
 Е. М. Эфруси. Учебник русской истории. Элементарный курс для средних учебных заведений и городских училищ. Одесса: Издание Общества для распространения просвещения между евреями в России, 1911.
 Е. М. Эфруси. Учебник по истории евреев. Часть 1: Древнейший или библейский период. СПб: Типография «Печатный труд», 1913. — 132 с.
 Е. М. Эфруси. Учебник по истории евреев. Часть 2: Период Второго Храма. Одесса, 1915.
 Е. М. Эфруси. Новгородская республика (Господин Великий Новгород). Под редакцией Е. К. Брешко-Брешковской. М.: Земля и воля, 1917. — 16 с.
 Е. М. Эфруси. Тернистый путь к свободе: Борьба против самодержавных порядков при царях из дома Романовых. Исторические очерки. Под редакцией Е. К. Брешко-Брешковской и О. С. Минора. М.: Земля и воля, 1918. — 95 с.
 די געשיכטע פֿון ייִדישן פֿאָלק, לערנבוך (ди гешихте фун идишн фолк, лернбух — история еврейского народа, учебник). Первая часть: Библейский период. Киев: Б. А. Клецкин, 1918. — 180 с.
 די געשיכטע פֿון ייִדישן פֿאָלק, לערנבוך (ди гешихте фун идишн фолк, лернбух — история еврейского народа, учебник). Вторая часть: Эпоха Второго Храма. Киев: Б. А. Клецкин, 1918. — 207 с.
 יידישע געשיכטע: לערנבוך (идише гешихте: лернбух — учебник еврейской истории). Первый выпуск: Библейский период. Вильна: Виленское издательство Б. А. Клецкин, 1920. — 180 с.
 יידישע געשיכטע: לערנבוך (идише гешихте: лернбух — учебник еврейской истории). Второй выпуск: Эпоха Второго Храма. Вильна: Виленское издательство Б. А. Клецкин, 1921. — 207 с.
 ייִדישע געשיכטע פֿאַר שול און הױז (идише гешихте фар шул ун hойз — еврейская история для школы и дома). Первая часть: Библейский период. Нью-Йорк: Star Hebrew Book Company, 1926. — 182 с.
 ייִדישע געשיכטע פֿאַר שול און הױז (идише гешихте фар шул ун hойз — еврейская история для школы и дома). Вторая часть: Эпоха Второго Храма. Нью-Йорк: Star Hebrew Book Company, 1926. — 210 с.
 מיטלאַלטער, די ייִדן אין גלות (митлалтер, ди идн ин голес — средние века, евреи в изгнании). Нью-Йорк: Star Hebrew Book Company, 1931. — 189 с.
 די געשיכטע פֿון ייִדן אין מיזרח-אײראָפּע (ди гешихте фун идн ин мизрех-эйропе — история евреев в Восточной Европе). Под редакцией Н. Мирера. Варшава, 1938.

Статьи 
 Эфруси Е. Иуда Маккавей и его братья // Колосья. Ноябрь 1915. С. 17—30.
 Эфруси Е. Общие чтения в воскресных школах и беседы по русской истории // Вестник воспитания. 1916. № 8. С. 139—162.
 Эфруси Е. Летняя детская площадка // РШЗР (Русская школа за рубежом). Прага, 1931. Кн. 34. С. 453—460.

Примечания 

Родившиеся 6 сентября
Родившиеся в 1870 году
Родившиеся в Кишинёве
Родившиеся в Бессарабии
Умершие в Риге
Историки Российской империи
Педагоги Российской империи
Публицисты Российской империи
Педагоги Латвии
Историки Латвии
Историки Чехословакии
Авторы учебников истории
Исследователи еврейской истории
Писатели на идише
Эсеры
Выпускники Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гёте
Русские эмигранты первой волны в Чехословакии
Русские эмигранты первой волны в Латвии